Host: em informática, host é qualquer máquina ou computador conectado a uma rede;
Host (álbum): o sétimo álbum de estúdio da banda Paradise Lost, lançado em 1999;
The Host: um livro de romance/ficção científica de Stephenie Meyer. 

Desambiguação